Strepitoso è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica Seamusica.

Tracce 

 America (A. Cavallaro) - 3:22
 Pensanno a tte (A. Cavallaro) - 3:50
 Signora 'e notte (A. Cavallaro) - 2:55
 Se mi avessi dato il tempo (A. Cavallaro) - 3:05
 Vasame (A. Cavallaro) - 3:14
 Nun ce pensà (A. Cavallaro) - 3:24
 Buonanotte ammore mio (A. Cavallaro) - 3:00
 Te faccio 'o caffè (Mimmo Bruno) - 3:06
 Tu (A. Cavallaro) - 3:44
 Tu malatia (E. Di Domenico) - 2:45

Formazione 
(Formazione musicale come da libretto del disco fisico)
 F. Lazzaro - arrangiamenti (tracce 1, 2, 4, 6, 8)
 F. Anfuso - arrangiamenti (tracce 3, 5, 7, 9, 10)
 M. Nicotra - tecnico del suono, mixage e trasfert